Longitudinal Redundancy Check — checagem longitudinal de redundância
 Lyric — formato de arquivo de computador

Desambiguações de siglas